Dammstraße steht für:

 Dammstraße (Barth), siehe Liste der Baudenkmale in Barth
 Dammstraße (Duisburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl
 Dammstraße (Frankfurt am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Sachsenhausen (A–K) #Dammstraße bis Dürerstraße
 Dammstraße (Havelsee), siehe Liste der Baudenkmale in Havelsee
 Dammstraße (Heilbronn)
 Dammstraße (Lübbenau/Spreewald), siehe Liste der Baudenkmale in Lübbenau/Spreewald
 Dammstraße (Lüneburg), siehe Liste der Baudenkmale in Lüneburg
 Dammstraße (Möckern), siehe Liste der Kulturdenkmale in Möckern (Sachsen-Anhalt)#Loburg
 Dammstraße (Nauen), siehe Liste der Baudenkmale in Nauen
 Dammstraße (Oberhausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Oberhausen
 Dammstraße (Pattensen), siehe Liste der Baudenkmale in Pattensen
 Dammstraße (Plau am See), siehe Liste der Baudenkmale in Plau am See
 Dammstraße (Schönebeck (Elbe)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönebeck (Elbe)
 Dammstraße (Teuchern), siehe Liste der Kulturdenkmale in Teuchern
 Dammstraße (Weißenfels)
 Dammstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Arrenberg (A–F)

Große Dammstraße steht für:
 Große Dammstraße (Otterndorf), siehe Liste der Baudenkmale in Otterndorf

Kleine Dammstraße steht für:
 Kleine Dammstraße (Wernigerode), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wernigerode